Adams County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten: 

 Adams County (Colorado)
 Adams County (Idaho) 
 Adams County (Illinois) 
 Adams County (Indiana) 
 Adams County (Iowa) 
 Adams County (Mississippi) 
 Adams County (Nebraska) 
 Adams County (North Dakota) 
 Adams County (Ohio) 
 Adams County (Pennsylvania) 
 Adams County (Washington) 
 Adams County (Wisconsin)